Limes kan syfta på:

 Limes – Romarrikets försvars- och avgränsningssystem
 Limes i övre Germanien och Raetien – en 550 km lång del av Romerska rikets gräns mellan Rhen och Donau
 Limes Saxoniae – en befästningskedja som etablerades cirka 810 av frankerna
 Limes – inom matematik, en funktion beskriver funktionens värde när dess argument kommer tillräckligt nära en viss punkt eller växer sig oändligt, se gränsvärde
 Limes Norrlandicus – en  klimatologiska gränszon i Sverige (Norden)
 Sierra Limes – en ås i Spanien

Se även 
 Hadrianus mur
 Limit